Artykuł dotyczy sezonu 2013 wyścigów International V8 Supercars Championship. Rozpoczął się on rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 14 rundach i 36 wyścigach w Sydney na ulicznym torze wokół kompleksu olimpijskiego.

W sezonie 2013 wprowadzono nowe przepisy ograniczające koszty oraz umożliwiające przystąpienie do rywalizacji innym producentom poza dotychczasowymi Holdenem i Fordem. Dzięki temu wystartowały dwie nowe marki samochodów: Nissan oraz Mercedes-Benz.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz piąty w karierze Jamie Whincup. W klasyfikacji Pirtek Enduro Cup nalepsi okazali się Craig Lowndes i Warren Luff, którzy zdobyli najwięcej punktów w trzech rundach długodystansowych.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2013
2013 w sportach motorowych
2013 w Australii
2013 w Nowej Zelandii
2013 w Stanach Zjednoczonych